Aspholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspholmen (Föglö, Åland), 
 Aspholmen, Raseborg, Nyland,  (2 ha)
 Aspholmen, Hangö, Nyland,  (18 ha)
 Aspholmen, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)
 Aspholmen, Borgå, Nyland,  (10 ha)

Sverige 

 Aspholmen (Orust), holme och fyrplats,  
 Aspholmen, Säffle, ö i Lurö skärgård, 
 Aspholmen, Örebro, industriområde i Örebro,

Se även
Aspholm
Asholmen
Äspholmen

Robotskapade Finlandförgreningar